Bana, comune del Burkina Faso nella provincia di Balé
 Bana, comune del Niger nel dipartimento di Gaya
 Bana – comune ungherese
 Baňa, comune della Slovacchia nel distretto di Stropkov
 Bana, area di governo locale della Papua Nuova Guinea nella regione autonoma di Bougainville